Хайнс (, ) — фамилия. Известные носители:

 Хайнс, Брайан (1898—1964) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Хайнс, Брендан (род. 1976) — американский актёр, певец, автор песен.
 Хайнс, Гарретт (род. 1969) — американский бобслеист.
 Хайнс, Грегори (1946—2003) — американский актёр, хореограф и танцор.
 Хайнс, Джером (1921—2003) — американский оперный певец (бас-баритон); математик.
 Хайнс, Джессика (род. 1972) — английская актриса, комик, сценарист и писатель, продюсер.
 Хайнс, Джим (род. 1946) — американский легкоатлет.
 Хайнс, Завон (род. 1988) — английский и ямайский футболист.
 Хайнс, Кайл (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Хайнс, Карл (1859—1923) — немецкий композитор.
 Хайнс, Конни (1931—2009) — американская актриса, известная по роли в телесериале «Мистер Эд».
 Хайнс, Матиас (1883—1926) — британский полицейский и перетягиватель каната, серебряный призёр Олимпийских игр 1920 года.
 
 Хайнс, Себ (род. 1988) — английский футболист американского происхождения, центральный защитник клуба MLS «Орландо Сити».
 Хайнс, Тайлер (род. 1986) — канадский киноактёр.
 Хайнс, Тимоти (род. 1960) — американский кинорежиссёр.
 Хайнс, Тиффани (род. 1983) — американская телевизионная актриса.
 Хайнс, Шерил (род. 1965) — американская актриса.
 Хайнс, Шон (род. 1973) — канадский хоккеист.
 Хайнс, Эмили (род. 1974) — канадская певица и музыкант.
 Хайнс, Эрл (1903—1983) — американский джазовый музыкант, пианист.

Составные фамилии 
 Хайнс-Аллен, Майиша (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Дэвенпорт-Хайнс, Ричард (род. 1953) — британский писатель.

См. также 
 Хайн
 Хейнс (Haynes)